Carrigan ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Carrigan (* 1983), US-amerikanischer Schauspieler
 Bill Carrigan (1893–1969), US-amerikanischer Baseballspieler
 Gene Carrigan (1907–1944), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Sara Carrigan (* 1980), australische Radrennfahrerin

im NRHP gelistete Objekte:
 Carrigan House, in Hope, Arkansas, ID-Nr. 78000591
 Carrigan Lane Historic District, in Bennington, Vermont, ID-Nr. 98001152